Lőrincz József (1929) gépészmérnök, újító, tanár
Lőrincz József (1930-1990) építészmérnök
Lőrincz József (1947) tanár, költő, közíró
Lőrincz József operatőr
Lőrincz József koreográfus